Der Ausdruck T2B bezeichnet:

 Ein Fahrzeugmodell von Volkswagen aus der Transporterreihe Typ 2, siehe VW T2
 Die Kurzform von Top to Bottom, siehe Graffiti-Jargon #T